Bass Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Bass Creek (Arkansas County, Arkansas)
 Bass Creek (Faulkner County, Arkansas)
 Bass Creek (Idaho), im Camas County
 Bass Creek (Fayette County, Iowa)
 Bass Creek (Webster County, Iowa)
 Bass Creek (Barnstable County, Massachusetts)
 Bass Creek (Plymouth County, Massachusetts)
 Bass Creek (Iron County, Michigan)
 Bass Creek (Marquette County, Michigan)
 Bass Creek (Ottawa County, Michigan)
 Bass Creek (Hennepin County, Minnesota)
 Bass Creek (Pine County, Minnesota)
 Bass Creek (Missouri), im Boone County
 Bass Creek (Montana), im Ravalli County
 Bass Creek (North Carolina), im Iredell County
 Bass Creek (Beaufort County, South Carolina)
 Bass Creek (Charleston County, South Carolina)
 Bass Creek (Wisconsin), im Rock County